Con Faeto si possono indicare diversi toponimi italiani.

 Faeto – comune della provincia di Foggia
 Faeto – frazione di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo
 Faeto – frazione di Firenzuola in provincia di Firenze
 Faeto – frazione di Serramazzoni in provincia di Modena
 Faieto – noto anche come Faeto, frazione di Casina, in provincia di Reggio Emilia
 il Faeto – presso San Donato in Collina, frazione di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze